Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Wesley Moodie (Qualificato)
 Andrei Pavel (ultimo turno)
 Raemon Sluiter (Qualificato)
 Robin Haase (secondo turno)

 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Gō Soeda (primo turno)
 Tobias Clemens (primo turno)
 Simon Stadler (Qualificato)

Qualificati 

 Wesley Moodie
 Simon Stadler

 Raemon Sluiter
 Aisam-ul-Haq Qureshi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2007